Slovo přípona má tyto významy:

 Přípona (mluvnice) – v lingvistice část slova na jeho konci, viz též sufix.

 Přípona souboru – v počítačové terminologii část jména souboru za tečkou.
 Internetová přípona – označení pro doménu nejvyššího řádu v internetové adrese.

Externí odkazy